Plaats in Indonesië
 Bulaksari (Bantarsari), een plaats in het regentschap Cilacap van de provincie Midden-Java
 Bulaksari (Sragi), een plaats in het regentschap Pekalongan van de provincie Midden-Java